Adolf Dahl (slavist i prevoditelj) (1942.)
Carl Adolf Dahl (inženjer) (1828.  1907.)
Carl Adolph Dahl (pravnik i političar) (1769.  1819.)